Пате — многозначный термин:

Топонимы 
 Пате () — коммуна во Франции; известна битвой при Пате, произошедшей в 1429 году.
 Пате () — город в Кении.
 Пате () — остров в Кении.

Фамилия 
 Пате, Анри Ипполит (; 1867—1957) — французский военный и колониальный чиновник.
 Пате, Люсьен (; 1845—1939) — французский поэт и журналист.
 Пате, Оливье (; род. 1981) — французский кларнетист.
 Пате, Шарль (; 1863—1957) — французский кинопромышленник, продюсер, основатель фирмы Pathé.

Другое 
 Пате — полинезийский ударный инструмент.
 «Пате» (, с 1896) — французская киностудия, наистарейшая в мире.
 «Пате-журнал» (1908—1926) — выпускался киностудией «Пате».
 Братья Пате (московское представительство) — российский филиал французской компании Pathé.

См. также 
 Пат